Реми, Александр:* Реми, Александр Гаврилович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7774; 26 ноября 1847.
 Реми, Александр Францевич (1816—1864) — русский учёный французского происхождения, доктор медицины.